Некрасов, Николай Николаевич:
 Некрасов, Николай Николаевич (1906—1984) — советский экономист, академик АН СССР.
 Некрасов, Николай Николаевич (1932—2012) — русский советский дирижёр, народный артист СССР.